

Antropologia 
 Mende – popolo africano

Geografia 
 Mende – antica città del Basso Egitto (Egitto)
 Mende – comune della Lozère (Francia)
 Mende – comune della provincia di Pest (Ungheria)
 Mende – antica città della penisola di Pallene in Calcidica.

Lingue 
 Lingua mende – lingua parlata in Sierra Leone e Liberia

Persone 
 Erich Mende (1916–1998) – politico tedesco
 Gert-Uwe Mende (1962) – politico tedesco
 Ludwig Julius Caspar Mende (1779-1832) – ginecologo tedesco
 Tibor Mende (1915-1984) – giornalista e saggista francese di origini ungheresi